Bianchi puede hacer referencia a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

Toponimia 
Bianchi, municipio italiano de la provincia de Cosenza, en Calabria, Italia.

Empresas, marcas 
Bianchi, marca de bicicletas (carretera, montaña, eléctricas y urbanas), fundada en 1885 por Edoardo Bianchi, y que es la empresa de bicicletas más antigua del mundo aún en funcionamiento.

Equipos deportivos de competencia 
Equipo Bianchi, equipo ciclista italiano de ciclismo en ruta, que compitió entre 1905 y 1961.

Personas 
 Alessandro Bianchi (1945-), urbanista y político italiano, docente universitario, y ministro de Transporte del segundo gobierno Prodi.
 Andrés Bianchi (1935-), también conocido como Andrés Raúl Bianchi Larre, abogado, economista, empresario, investigador, académico y consultor chileno.
 Arturo Bianchi (1897-1946), también conocido como Arturo Bianchi Gundián, arquitecto y político chileno, militante socialista, y ministro de Estado del presidente Pedro Aguirre Cerda.
 Bruno Bianchi (1989-), también conocido como Bruno Félix Bianchi, futbolista argentino de primera división.
 Carlos Bianchi (1949-), futbolista y entrenador argentino.
 Carlos Bianchi Chelech (1960-), también conocido como Carlos Antonio Karim Bianchi Chelech, político chileno, militante del partido Democracia Regional Patagónica.
 Daniel Bianchi (1962-), también conocido como Daniel Mario Bianchi Salomón, médico y político uruguayo (perteneciente al Partido Colorado).
 Daniela Bianchi (1942-), modelo y actriz italiana, y Miss Fotogénica en Miss Universo 1960.
 Edoardo Bianchi (1865-1946), fabricante italiano de bicicletas, y fundador de Bicicletas Bianchi.
 Felipe Bianchi (1965-), también conocido como Felipe Eugenio Bianchi Leiton, periodista y comentarista deportivo chileno.
 Francesco Bianchi (1752-1810), compositor italiano que desarrolló su obra en el periodo clásico de la historia de la música.
 Giorgio Bianchi (1904-1967), actor, director y guionista cinematográfico italiano.
 Giovanni Bianchi (1693-1775), médico, zoólogo y polígrafo italiano, conocido también como Janus Plancus, como Jano Planco, y como Simone Cosmopolita.
 Giovanni Bianchi , corsario de origen italiano contratado por Simón Bolívar, al que traicionó, participando en diversos hechos en 1814 durante la Segunda República de Venezuela.
 Graciela Bianchi (1954-), profesora y política uruguaya
 Jules Bianchi (1989-2015), piloto de automovilismo francés.
 Lorenzo Bianchi (1899-1983), sacerdote misionero católico italiano, obispo de Hong Kong.
 Manuel Bianchi Gundián (1894-1982), diplomático y político chileno.
 Marta Bianchi (1943-), actriz cómico-dramática argentina de cine, teatro y televisión.
 Nicolás Bianchi Arce (1987-), también conocido como Nicolás Alexis Bianchi Arce, futbolista argentino.
 Regina Bianchi (1921-2013), también conocida como Regina D'Antigny, actriz teatral, cinematográfica y televisiva italiana.
 Roberto Bianchi Montero (1907-1986), director, guionista, y actor cinematográfico italiano.
 Rolando Bianchi (1983-), futbolista italiano.
 Rosa María Bianchi (1948-), actriz mexicana nacida en Argentina.
 Suzanne M. Bianchi (1952-2013), también conocida como Suzanne Bianchi, socióloga estadounidense.
 Tom Bianchi (1945-), fotógrafo estadounidense, con estudios realizados en Ciencia Política y Derecho.
 Vicente  Bianchi (1920-2018), también conocido como Vicente Bianchi Alarcón, compositor, pianista, director de orquesta y coros, y radiodifusor chileno.